Острво Ванситарт () се може односити на:

 Ванситарт (острво, Канада), острво у територији Нунавут, Канада
 Ванситарт (острво, Аустралија), острво поред Тасманије